Antoine Paternotte
Yanick Paternotte